Шля́пин — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Шляпин, Геннадий Фадеевич (1912—1970) — Герой Советского Союза.
 Шляпин, Георгий Епифанович (1911—1987) — советский футболист.
 Шляпин, Михаил Александрович (1944—2021) — российский строитель, член Совета Федерации (1994—1996).
 Шляпин, Николай Алексеевич (1921—?) — советский инженер, специалист в области машиностроения, лауреат Ленинской премии.
 Шляпин, Николай Алексеевич (1902—1941) — советский военачальник, бригадный комиссар.
 Шляпин, Юрий Александрович (1932—2009) — советский ватерполист, бронзовый призёр Олимпийских игр.

